Андрей Сергеевич Епишин (родился 10 июня 1981 г. в городе Жуковский, Московская область) — российский легкоатлет, специализируется на 100 метровой дистанции. Чемпион России (зима 2003, зима 2004), бронзовый призёр чемпионата России (лето 2003), бронзовый призёр Кубка Европы (зима 2003). На Чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2006, завоевал серебряную награду в беге на 60 метров, установив при этом национальный рекорд России — 6,52 секунды.
Вице-чемпион Европы 2006 года на дистанции 100 м с результатом 10,10 сек (рекорд России).

В сборной команде России с 2003 года.

Ссылки 
 Профайл Андрея Епишина на официальном сайте ИААФ
 Лёгкая атлетика России

Родившиеся в Жуковском
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Бегуны на короткие дистанции России
Легкоатлеты Москвы
Спортсмены Московской области